Die 1. Amateurliga Hessen 1959/60 war die zehnte Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Der Meister und der Vizemeister qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur zweithöchsten deutschen Liga, der 2. Oberliga. Meister wurde der Borussia Fulda. Absteigen mussten SC Olympia Lorsch, CSC 03 Kassel, FV 1910 Horas und SV Neuhof.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1959/60 bei asc-neuenheim.de

1960
Fußballsaison 1959/60
1960